

Patronyme 

 Charlie Rivel (1896-1983), un clown espagnol ;
 Moune de Rivel (1918-2014), une chanteuse et actrice française.

Toponyme

France 
 Rivel, une commune du département de l'Aude ;
 le Rivel,  un ruisseau affluent de l'Hers-Mort sur les communes de Baziège et Montgiscard (Haute-Garonne) ;
 le mont Rivel, un sommet du massif du Jura ;
 Saint-Sulpice-de-Rivel, une ancienne commune de Lot-et-Garonne, absorbée (avant 1806) par Le Temple-sur-Lot ;

Royaume-Uni 
 Curry Rivel, un village du district du South Somerset (comté du Somerset, Angleterre).